El término directorio puede referirse, en esta enciclopedia:

En informática 

 a un directorio o carpeta, una agrupación de archivos o ficheros informáticos;
 a un directorio raíz, el primer directorio o carpeta en una jerarquía;
 a un directorio web, un  sitio web de recursos clasificados y organizados en diferentes categorías y subcategorías;

En telefonía 
 un directorio telefónico o a guía telefónica , libros o revistas brindados por las empresas telefónicas, ayuntamientos, etcétera, en los cuales figuran los números de los abonados en un área geográfica determinada;

En política 
 a un Directorio (Francia), el gobierno en la Revolución francesa;
 al Directorio de Ucrania, el gobierno de la República Nacional Ucraniana, formado en 1918, que se sublevó contra el Hetmanato: se considera que funcionó entre el 14 de diciembre de 1918 y el 10 de noviembre de 1920;
 al Directorio Militar, el gobierno militar provisional instaurado por Miguel Primo de Rivera en España (1923-1925);
 al Directorio Revolucionario 13 de marzo, la organización revolucionaria cubana formada en 1956;

Otros 
 a la avenida Directorio, en la Ciudad de Buenos Aires;
 a la estación Directorio, propuesta para la línea I del subte de Buenos Aires;